{{Сингл
| Название     = Believe
| Обложка      = Cherbelievesingle.jpg
| Исполнитель  = Шер
| Альбом       = Believe
| Сторона Б    = „Believe“ (Xenomania Mix)
| Дата выпуска = 19 октября 1998
| Формат       = CD сингл, CD макси-сингл, 7, 12"
| Дата записи  = 1998
| Жанр         = данс-поп, евродэнс
| Композитор   = 
| Длительность = 3:58
| Лейбл        = Warner Bros. Records
| Продюсер     = Mark Taylor, Brian Rawling
| Автор песни  = Brian Higgins, Stuart McLennen, Paul Barry, Steven Torch, Matthew Gray, Timothy Powell
| Предыдущий   = Paradise is Here
| Пред_год     = 1996
| Год          = 1998
| Следующий    = Strong Enough
| След_год     = 1999
| Ещё          = 
}}
«Believe» — песня американской певицы и актрисы Шер, выпущена 19 октября 1998 года как лид-сингл с её двадцать третьего альбома с таким же названием. Песня написана Брайаном Хиггинсом, Стюартом МакЛенненом, Полом Барри, Стивеном Торчем, Мэтью Грэем и Тимоти Пауэллом и спродюсирована Марком Тэйлором и Брайаном Роулингом. На сегодняшний день это один из самых успешных синглов за всю историю музыки, с продажами более 11 млн копий в мире. Песня получила Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись» и была также номинирована на «Запись года». В результате голосования, Би-би-си назвал эту песню 8-й самой любимой в мире песней.

«Believe» — данс-поп песня с элементами техно-, евродэнс- и хаус-музыки. В песне также используется автотюн, который часто выделяют как главную особенность песни. Песня получила положительные оценки критиков, многие назвали песню «броской» и «лучшей записью Шер за многие годы». Песня возглавила чарты более 10-ти стран, став одним из самых успешных синглов за все время. С продажами более 1 млн копий, сингл был сертифицирован платиновым в США RIAA.

В музыкальном видео, снятом Найджелом Диком, Шер сначала выступает на сцене, а затем её показывают запертой в клетке, как сверхъестественное существо.

 О песне 
Выпущенный сингл показывает совместную работу шести различных авторов, двух продюсеров и исполнительного продюсера Роба Дикинса, бывшего председателя Warner Bros., Марк Тэйлор назвал запись «Believe» довольно «странной». Первоначально песня была написана Брайаном Хиггинсом, Мэтью Грэем, Стюартом Макленненом и Тимом Пауэллом и распространялась на лейбле как демо в течение многих месяцев, никто не брал его. Марк Тэйлор сказал, что «все любили припев, но не остальную часть песни; Поскольку мы уже писали другие песни для Шер, Роб спросил нас, могли бы мы улучшить демо. Два наших автора, Стив Торч и Пол Барри, приняли участие и в конечном счете мы сделали версию песни, которой Роб и Шер остались довольны».

Как только демоверсия была закончена, Марк и Брайан начали работу над окончательной версией песни; Марк сказал, что «мы знали, что Роб хочет, чтобы Шер записала танцевальный трек. Мы постарались сделать так, чтобы песня и привлекла новых поклонников Шер, и не отдалила бы старых фанатов».

После того, как Тейлор и Роулинг применили эффект Auto-Tune на голос Шер, они были обеспокоены, что певица останется недовольной. Несмотря на их опасения, та воскликнула, услышав окончательный трек: «Это звучит великолепно!» Когда её лейбл попросил удалить этот эффект, она заявила: «Только через мой труп!» После успеха сингла эффект стал очень распространённым среди других артистов и в конечном счёте получил название «эффект Шер».

 Отзывы критиков 
Billboard дал положительную оценку песне, заявив, что это «лучшая запись Шер за многие годы».

 Коммерческий успех 
Песня, записанная и выпущенная в 1998 году, возглавила чарты 23 стран. 12 января 1999 песня попала в топ-40 Billboard Hot 100 и 2 марта поднялась на первую строчку хит-парада, таким образом Шер становилась самой взрослой певицей (ей было 52 в тот момент), сделавшей это. Шер также установила рекорд как сольный исполнитель с самым большим промежутком времени между двумя синглами № 1. Её предыдущий № 1 — «Dark Lady» — возглавил чарт в 1974 году. В 1999 году песня также стала песней года в чартах Биллборда — Billboard Hot 100 и Hot Dance Club Songs, став самым успешным синглом в её карьере.

В Великобритании «Believe» возглавляла чарт в течение 7 недель, став самым продаваемым синглом в Великобритании 1998 года. На июнь 2013 года песня до сих пор остаётся одним из самых продаваемых синглов за всё время в этой стране. На июнь 2013 года «Believe» продан в Великобритании тиражом .

Песня была успешна не только в основных сингловых чартах, но и в танцевальных хит-парадах большинства стран. В США «Believe» провела 23 недели в чарте Hot Dance Club Songs, 5 из которых на первом месте. В Европе в чарте European Hot Dance Charts песня провела 22 недели. «Believe» также установила рекорд в чарте Hot Dance Singles Sales, где песня провела 21 неделю в 1999 году, песня находилась в топ-10 чарта даже через год после своего релиза.

В 2008 году австралийцы назвали эту песню под номером 10 в чарте VH1’s Top 10 Number One Pop Songs. Песня получила Грэмми в категории «Лучшая танцевальная запись» и была также номинирована на «Запись года».

 Музыкальное видео 
Официальное видео на «Believe» было снято Найджелом Диком, оно изображает Шер в двух ролях: певица на сцене со светящимся головным убором, а также сверхъестественное существо в клетке, окружённое многими людьми, которым она даёт совет. Кроме того, видео показывает девушку в клубе, которая ищет своего бывшего парня, но понимает, что не может продолжать преследовать его, когда видит его с новой подружкой. Версия на DVD The Very Best of Cher: The Video Hits Collection слегка отличается от оригинальной несколькими новыми сценами в конце клипа. Существуют также две «сырых» версии видео, так как песня была выпущена в Европе ещё до того, как видео было закончено. Первое — монтаж из её последних клипов «One by One» и «Walking in Memphis», а второе — монтаж с клипа «One by One», но с небольшой сценой из оригинального клипа, где Шер на сцене поёт припев.

Были также сделаны три ремикс-версии клипа. Два из них были сделаны Dan-O-Rama в 1999 году. Оба отличаются от оригинальной концепции видео. Вместо того, чтобы показать значение текста песни, в видео в основном показаны Шер и сцены с танцующими людьми. Для этих видеоклипов использовались ремиксы Almighty Definitive Mix и Club 69 Phunk Club Mix. Третье ремикс-видео — Wayne G. Remix — было выпущено Warner Bros. и довольно схоже с Club 69 Phunk Club Mix.

Шер исполнила песню во время туров Do You Believe? Tour, The Farewell Tour и Cher at the Colosseum. В то время, как на большинстве ТВ-шоу она исполняла песню под фонограмму, на концертах во время турне она исполнила под фонограмму лишь куплеты, также как и на концерте VH1 Divas Live 2002''. С 1999 года Шер исполняет песню на бис во всех своих концертах.

Список композиций 

US CD single
 «Believe» (album version) — 3:59
 «Believe» (Xenomania Mix) — 4:20

US/Canadian maxi single
 «Believe» (album version) — 3:59
 «Believe» (Phat 'N' Phunky Club Mix) — 7:42
 «Believe» (Club 69 Phunk Club Mix) — 8:44
 «Believe» (Almighty Definitive Mix) — 7:36
 «Believe» (Xenomania Mad Tim and the Mekon Club Mix) — 9:15
 «Believe» (Club 69 Future Anthem Mix) — 9:20
 «Believe» (Grips Heartbroken Mix) — 9:12
 «Believe» (Club 69 Future Anthem Dub) — 7:33
 «Believe» (Club 69 Phunk Dub) — 7:04
 «Believe» (Phat 'N' Phunky 'After Luv' Dub) — 6:22

European/UK CD single version 1
 «Believe» (album version) — 4:01
 «Believe» (Almighty Definitive Mix) — 7:38
 «Believe» (Xenomania Mix) — 4:20

European/UK CD single version 2
 «Believe» (album version) — 3:58
 «Believe» (Grips Heartbroken Mix) — 9:12
 «Believe» (Club 69 Future Mix) — 6:50

Официальные версии 

 Main version (4:01)
 Edit (3:45)
 Radio mix (3:30)
 Radio edit (3:58)
 Video edit (3:55)
 A cappella (2:43)
 Almighty Definite Mix (7:35)
 Almighty Essential Mix (8:03)
 Almighty Definitive Radio Edit (4:46)
 Almighty Definitive Video Remix Version (5:12)
 Club 69 Anthem Mix = Club 69 Anthem Mix Edit (5:26)
 Club 69 Future Anthem Mix (9:20)
 Club 69 Future Anthem Radio Edit (4:31)
 Club 69 Future Anthem Dub (7:35)
 Club 69 Future Anthem Dub Edit (7:13)
 Club 69 Future Dub (7:45)
 Club 69 Future Mix (9:14)
 Club 69 Future Mix (6:50) (Edit)
 Club 69 Phunk Club Mix (8:43)
 Club 69 Phunk Dub (7:04)
 Club 69 Phunk Video Mix (4:54)
 Equestrian Mix (4:37)
 Extended album version — Roger’s Resumed Mix (5:40)
 Grip’s Heartbroken Mix (9:12)
 Grips Heaven Dub (6:50)
 LTI Mad Max Mix = LTI Power Mix = Love To Infinity (7:01)
 Phat 'N' Phunky After Luv Dub (6:22)
 Phat 'N' Phunky After Luv Dub Edit (6:07)
 Phat 'N' Phunky Club Mix = Phat 'N' Dolls Remix Edit(7:42)
 Xenomania Mix (4:20)
 Xenomania Mad Tim and the Mekon Club Mix (9:15)
 Wayne G. Heaven Anthem Mix (9:48)

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты за десятилетие

All-time sales 

 A ^ Это самый продаваемый женский сингл за всю британскую историю.

Сертификации 

|align="left"|Netherlands (ARIA)
|align="left"|Platinum
|align="left"|75,000^
|-

|align="left"|Sweden (GLF)
|align="left"|3× Platinum
|align="left"|90,000x
|-

|-
!scope="row"| Total available sales:
|
| 6,186,500
|-

Примечания 

Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles Национального синдиката звукозаписи Франции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Ирландии
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Канады
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Композиции в стиле евродэнс
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Шотландии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы Warner Bros. Records
Премия «Грэмми» за лучшую танцевальную запись
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM